Le qualificazioni del singolare dello Stella Artois Championships 1997 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Stella Artois Championships 1997 prevedevano 56 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie

 Frederik Fetterlein (secondo turno)
 Mark Knowles (ultimo turno)
 Dick Norman (secondo turno)
 Nicolás Pereira (ultimo turno)
 Steve Bryan (secondo turno)
 Stéphane Huet (primo turno)
 Jeff Salzenstein (ultimo turno)

 Kevin Ullyett (Qualificato)
 Cecil Mamiit (Qualificato)
 Gianluca Pozzi (secondo turno)
 Luis Herrera (Qualificato)
 Oren Motevassel (primo turno)
 David Nainkin (Qualificato)
 Brian MacPhie (ultimo turno)

Qualificati 

 Brian MacPhie
 Chris Haggard
 David Nainkin
 Luis Herrera

 Jean-Philippe Fleurian
 Cecil Mamiit
 Kevin Ullyett

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Stella Artois Championships 1997
ATP Tour 1997